Guijá (district), een district in de Provincie Gaza in het zuidwesten van Mozambique
 Caniçado, ook bekend als Guijá, de hoofdplaats van het Guijá District